Hasszuilisz (𒁹𒄩𒀸𒋗𒀭 hettita mḫa-aš-šu-DINGIRLIM = Ḫaššu papja, mḫaššuiliš = ḫaššui ember) Alluvamnasz és II. Hantilisz hettita király uralkodása idején a királyi testőrség parancsnoka volt, azaz a GAL.MEŠEDI címet viselte.

Származása ismeretlen. A betöltött funkció alapján – mivel azt általában az uralkodó legszűkebb családi köréből töltötték be – néhány következtetés levonható. Egy elképzelés szerint II. Harapszilisz első házasságából származott, így Muvatallisz féltestvére, Hantilisz fogadott fia lehetett. Más feltevés szerint inkább Alluvamnasz testvére volt, így Harapszilisz sógora. Egy harmadik elképzelés (Massimo Forlanini) szerint Hantilisz testvére.

Az bizonyosnak tűnik, hogy Hasszuilisz volt II. Cidantasz apja volt. Mivel Cidantasz Parattarna hurri királlyal és Idrimivel korrelálható, így Hasszuilisz I. Suttarna és I. Ilim-ilimma kortársa lehetett.

Rokonságlehetőségek

Források 
 StBoT51, Yoram Cohen (szerk.): Pax Hethitica: studies on the Hittites and their neighbours in honour of Itamar Singer (2010), Massimo Forlanino: An Attempt at Reconstructing the Branches of the Hittite Royal Family of the Early Kingdom Period, 
 Gernot Wilhelm: Ḫattuša-Boğazköy – Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients, Harrassowitz, 2008. 
  136. old.
 Emmanuel Laroche: Études linguistiques, 1966. 63. és 311. old.
 II. Hantilisz
 Hassuili

Hettita személyek
Az i. e. 14. században elhunyt személyek